Late Night Talking — песня английского певца и автора песен Гарри Стайлза, релиз которой состоялся 20 мая 2022 года как второго сингла с третьего студийного альбома певца Harry’s House.

Предыстория 
31 марта 2022 года Гарри Стайлз выпустил лид-сингл «As It Was», который получил признание критиков и большой коммерческий успех. Во время своего выступления на фестивале Коачелла в 2022 году он исполнил эту песню, а также две ранее не издававшиеся песни, одна из которых была «Late Night Talking». Также певец исполнил в живую песню на утреннем ежедневном шоу Today 19 мая и включил ее в свой сет-лист для выступления 24 мая 2022 года на BBC Radio 1.

Куинн Морленд из Pitchfork сделала предположение, что песня может быть написана о его девушке Оливии Уайлд, но Гарри никогда не уточнял кому посвящена эта песня.

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Синглы 2022 года
Синглы Columbia Records
Песни Гарри Стайлза
Песни, написанные Гарри Стайлзом